«Весёлые ребя́та» может означать:

 «Весёлые ребята» — советский художественный фильм 1934 года, музыкальная комедия.
 «Весёлые ребята» — художественный фильм 2014 года, комедия.
 «Весёлые ребята» — советский вокально-инструментальный ансамбль.
 «Весёлые ребята» — юмористическая телепередача, выходившая на Центральном телевидении СССР.
 «Весёлые люди», или «весёлые мужики» () — название шайки Робина Гуда.
 «Весёлые ребята» — авторское название сборника анекдотов, сочинённых Н. Доброхотовой-Майковой и В. Пятницким, часто приписываемого Хармсу.